Šahovski Oscar međunarodna je nagrada koja se svake godine dodjeljuje najboljem šahisti. Pobjednika biraju šahovski stručnjaci iz cijelog svijeta, uključujući i velemajstore. Nagrada je brončani kip na kojem je napisano The Fascinated Wanderer (hrv. Upečatljivi lutalica). Prvi put nagrada je dodijeljena 1967. kada su akreditirani šahovski novinari glasovali za najboljeg velemajstora. Pokretači ideje bili su Jordi Puig Laborda i Dimitrije Bjelica.
Nagrada nije dodijeljivana u periodu između 1988. do 1994. da bi se ponovno počela dodjeljivati pod koordinacijom ruskog šahovskog magazina 64. 

Šahovski Oscar uživa visoki status u šahovskoj zajednici i smatra se prestižnim priznanjem.

Pobjednici
{| class="sortable wikitable"
!Godina !!Igrač !!Država
|-
| 1967. ||  || 
|-
| 1968. ||  ||  
|-
| 1969. ||  || 
|-
| 1970. ||  || 
|-
| 1971. ||  || 
|-
| 1972. ||  || 
|-
| 1973. ||  || 
|-
| 1974. ||  || 
|-
| 1975. ||  || 
|-
| 1976. ||  || 
|-
| 1977. ||  || 
|-
| 1978. ||  || 
|-
| 1979. ||  || 
|-
| 1980. ||  || 
|-
| 1981. ||  || 
|-
| 1982. ||  || 
|-
| 1983. ||  || 
|-
| 1984. ||  || 
|-
| 1985. ||  || 
|-
| 1986. ||  || 
|-
| 1987. ||  || 
|-
| 1988. ||  || 
|-
| 1989. – 94. || nagrada nije dodijeljena || 
|-
| 1995. ||  || 
|-
| 1996. ||  || 
|-
| 1997. ||  || 
|-
| 1998. ||  || 
|-
| 1999. ||  || 
|-
| 2000. ||  || 
|-
| 2001. ||  || 
|-
| 2002. ||  || 
|-
| 2003. ||  || 
|-
| 2004. ||  || 
|-
| 2005. ||  ||
|-
| 2006. ||  || 
|-
| 2007. ||  || 
|-
| 2008. ||  || 
|-
| 2009. ||  || 
|-
| 2010. ||  || 
|}

Osobe
{| class="sortable wikitable"
!Igrač !!Država !!Broj pobjeda
|-
|  || , kasnije  || 11
|-
|  ||  || 9
|-
|  ||  || 6
|-
|  ||  || 3
|-
|  ||  || 2
|-
|  ||  || 2
|-
|  ||  || 2
|-
|  ||  || 1
|-
|  ||  || 1
|-
|  ||  || 1
|}

Države

{| class="sortable wikitable"
!Država !!Broj pobjeda
|-
|  || 17
|-
|  || 7
|-
|  || 6
|-
|  || 3
|-
|  || 2
|-
|  || 1
|-
|  || 1
|-
|  || 1
|}

Izvori

Vanjske poveznice
Šahovski Oscar , na fide.com

Šah